Mifsud ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Mifsud (* 1974), maltesischer Fußballspieler
 Jean Pierre Mifsud Triganza (* 1981), maltesischer Fußballspieler
 Josef Mifsud (* 1984), maltesischer Fußballspieler 
 Joseph Mifsud (* 1960), maltesischer Hochschullehrer
 Michael Mifsud (* 1981), maltesischer Fußballspieler
 Paul Mifsud (* 1947), maltesischer Snookerspieler
 Stéphane Mifsud (* 1971), französischer Apnoetaucher
 Steve Mifsud (* 1972), australischer Snookerspieler
 Ugo Pasquale Mifsud (1889–1942), maltesischer Politiker